Дом Радио (Санкт-Петербург)
 Дом радио (Улан-Удэ)
 Дом Радио (Берлин) ()
 Дом Радио (Стокгольм) ()